Бессара́бов:

Известные носители 
 Бессарабов, Борис Александрович (1897—1970) — российский художник.
 Бессарабов, Владимир Григорьевич (род. 1954) — депутат Государственной Думы I созыва.
 Бессарабов, Даниил Владимирович (род. 1976) — депутат Государственной Думы.
 Бессарабов, Игорь Викторович (1919—1993) — советский оператор и режиссёр.
 Бессарабов, Николай Александрович (1894—1973) — американский музыковед.
 Бессарабов, Фёдор Митрофанович (1886—1961) — украинский и русский певец.